Il singolare maschile del torneo di tennis South African Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2 6-7 6-3 6-4.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (semifinali)

 Harold Solomon (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South African Open 1976